Le pou d'agouti est une espèce d'acariens de Guyane française.
 Cet animal donné son nom à une association, Le Pou d'Agouti, qui vise à protéger l'homme et la nature en Guyane française.